Красное Селище () — посёлок в составе Зябровского сельсовета Гомельского района Гомельской области Республики Беларусь.

География

Расположение 
В 15 км на юго-восток от Гомеля, в 1 км от железнодорожной станции Зябровка.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автомобильной дороге Зябровка — Гомель.

В посёлке 56 жилых домов (2004 год). Планировка состоит из 2 прямолинейных улиц. Застройка двухсторонняя, деревянными домами усадебного типа.

История 
Основан в начале XX века переселенцами с соседних деревень. В 1926 году в Зябровском сельсовете Носовичского района Гомельского округа. В 1931 году жители вступили в колхоз.

Во время Великой Отечественной войны 12 жителей посёлка погибли на фронтах.

В составе экспериментальной базы «Гомельская» с центром в деревне Климовка.

Население

Численность 
 2004 год — 56 дворов, 105 жителей.

Динамика 
 1926 год — 51 двор, 67 жителей.
 1959 год — 303 жителя (согласно переписи).
 2004 год — 56 дворов, 105 жителей.

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

См. также 

 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Ссылки 

Населённые пункты Гомельского района